EDPH steht für:

 Flugplatz Schwabach, ein Flugplatz in Bayern als ICAO-Code
 Flugplatz Neuhausen ob Eck, ein Flugplatz in Baden-Württemberg als ICAO-Code bis 1994

EDPH